Татыш — топоним в России на Южном Урале:

Населённый пункт 
 Татыш — посёлок в Озёрском городском округе Челябинской области.

Железнодорожный остановочный пункт 
 Татыш — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Кыштымском городском округе Челябинской области.

Озёра 
 Татыш — озеро в Башкортостане.
 Татыш — озеро в Озёрском городском округе Челябинской области, к югу от города Озёрска.
 Татыш — озеро в Снежинском городском округе Челябинской области, к северо-западу от города Снежинска.

См. также 
 Новый Татыш — деревня в Краснокамском районе Башкортостана.
 Атыш